Esistono diversi quadri con questo titolo:

Origine della Via Lattea di Pieter Paul Rubens;
Origine della Via Lattea del Tintoretto.